Pessagno ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Pessagno (um 1280–nach 1334), italienischer Kaufmann
 Caio Pessagno (* 1987), brasilianischer Pokerspieler